Вільє́-ле-От () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 85 км на північний захід від Діжона, 45 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 72 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 152,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільє-ле-От на сайті французького Національного інституту географії
 Вільє-ле-От на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільє-ле-От на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільє-ле-От на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільє-ле-От на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна